Juvénal Habyarimana (1937-1994), président du Rwanda depuis 1973 jusqu'à son assassinat en 1994.
 Agathe Habyarimana (~1942- ), femme de Juvénal Habyarimana.